Олесни́цький, Олісницький, також Олешніцький, Олесніцький () — українське та польське прізвище.

Персоналії 
 Євген Олесницький (1860—1917) — український правник, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, організатор кооперативного руху.
 Збігнев Олесницький (1389—1455) — польський релігійний, державний діяч та дипломат; єпископ краківський, кардинал корони, регент Польського королівства.
 Збіґнєв Олешніцький (1430—1493) — польський релігійний і державний діяч, архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі, єпископ куявсько-поморський, підканцлер коронний.
 Маркелін Олісницький (1848—1905) — богослов, викладач і духовний письменник.
 Ярослав Олесницький (1875—1933) — український дипломат, правник. Голова дипломатичного представництва УНР у Великій Британії. Небіж Євгена Олесницького.

Українські прізвища
Польські прізвища